UACH son las siglas de distintas instituciones de enseñanza superior:

 La Universidad Autónoma Chapingo
 La Universidad Autónoma de Chihuahua
 La Universidad Austral de Chile. 
 La Universidad Autónoma de Chile.

Siglas